Bergman nebo Bergmann je poměrně běžné germánské příjmení, často židovské:

 Alan Bergman (* 1925) – americký textař
 Anna Bergmanová (* 1948) – švédská herečka, dcera Ingmara
 Art Bergmann (* 1953) – kanadský zpěvák a kytarista
 Barbara Bergmannová (1927–2015) – feministická ekonomka
 Borah Bergman (1933–2012) – americký jazzový klavírista
 Daniel Bergman (* 1962) – švédský režisér, syn Ingmara
 Ellen Bergmanová (1919–2007) – švédská herečka
 Ernst David Bergmann (1903–1975) – izraelský jaderný vědec a chemik
 Eva Bergmanová (* 1945) – švédská režisérka, dcera Ingmara
 Gustav Bergman (* 1990) – švédský reprezentant a juniorský Mistr světa v orientačním běhu
 Gustav Bergmann (1906–1987) – rakousko-americký filozof a matematik
 Henry Bergman (1868–1946) – americký herec
 Hugo Bergmann (politik) (1880–1944) – meziválečný poslanec NS za Národní socialisty
 Ingmar Bergman (1918–2007) – švédský filmový režisér, otec Anny, Evy a Daniela
 Ingrid Bergmanová (1915–1982) – švédská herečka
 Josef Bergmann – více osob, rozcestník
 Josef Adolf Bergmann (1822–1901) – český kantor a hudební skladatel
 Josef Arnošt Bergman (1798-1877) - český protestantský duchovní působící v USA
 Pavel Bergman (* 1964) – český fotbalista
 Pavel Bergmann (1930–2005) – český historik, žák Jana Patočky a signatář Charty 77
 Richard Bergmann (1919–1970) – rakouský a britský stolní tenista
 Rudolf Bergman (1876–1940) – československý politik
 Sabine Bergmannová-Pohlová (* 1946) – německá politička
 Samuel Hugo Bergmann (1883–1975) – izraelský filosof, rektor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě
 Tomáš Bergman (* 1953) – český podnikatel, bývalý politik a muzejník
 Torbern Bergman (1735–1784) – švédský mineralog a chemik
Václav Bergman (2015–2002) – československý válečný letec
 Zdeněk Bergman (pedagog) (* 1959) – český pedagog a politik
 Zdeněk Bergman (1970), pražský podnikatel ve vodní dopravě, titulující se převozník pražský
 Zdeněk Bergman (1949), pražský podnikatel ve vodní dopravě

Německá příjmení
Židovská příjmení